Палетка — прозора пластина, розмічена точками, розграфлена на квадратики або рівнобіжні прямі лінії; застосовується для визначення площ і обсягів на плані і карті, а також для креслення по них копій і схем.

Джерела
  Палетка

Посилання  
 
 
Картографія